Цели и задачи философии — основные вопросы, отображённые в текстах «Будущее философии» и «Поворот в философии» Морица Шлика, в которых он опровергает существование метафизических проблем познания, а также рассуждает о взаимоотношениях науки и философии.

Основная суть 
Шлик призывает к правильному пониманию отношений между философией и наукой. Цель философии – прояснение смысла, цель науки – открытие истины. Таким образом, он провозглашает, что философия – это не наука, так как это не система познавательных предложений, но средство поиска смыслов всех проблем и их решений. Шлик определяет ее как деятельность, направленную на установление смысла в каждой отдельной науке. Считает, что ранее философия не доходила до постановки истинных проблем, а все конфликты различных философских систем были бесплодны.

Вслед за Витгенштейном отрицал значимость метафизики и полагал, что она задавала «несуществующие» вопросы, на которых не может быть ответа не в силу недостатка знания, но в силу невозможности дать ответ. Выявление «несуществующих» вопросов философии Шлик совершил путем нового способа анализа логического синтаксиса. Он утверждал, что ложные философские проблемы скоро исчезнут, так как будут признаны ошибочными в силу неправильного понимания языка. Другие же будут признаны обычными научными вопросами.

Поворот в философии заключается в том, что теперь должен окончательно установиться смысл предложений: либо он есть, либо его нет; в то время, как раньше философия обладала гипотетической, вероятной истинностью предложений. За счет этого поворота должен прекратиться спор философских систем. Философия должна стать цельной, не разбитой на части или независимые дисциплины. Будущих философов Шлик видит в качестве ученых, так как им обязательно нужен предмет для приложения сил.

Литература 
 Шлик М. Будущее философии // Путь в философию. Антология. М.: ПЕР СЭ; СПб: Университетская книга, 2001. С. 66-78.
 Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия (избранные тексты). М.: Изд-во МГУ, 1993. С. 28-33.

См. также 
 Логический позитивизм
 Венский кружок

Позитивизм
Логический позитивизм
Философия Австрии